Con il termine deiezione si intende:

Biologia
deiezioni, nel senso di feci o escrementi.

Filosofia
 il concetto di deiezione (Verfallenheit) in ambito filosofico.

Geologia
Conoide di deiezione – corpo sedimentario costituito da un accumulo di sedimenti clastici